Rabatta je furlansko-goriška plemska rodovina iz Francije.

Naselili so se v Gorici, razširili so se po Furlaniji. Prvi poimensko znan je bil Anton Robatto.

Prvi kapitan Rabatte je bil Glovannl, od leta 1399 do 1411 v Gorici, kapitanov namestnik pa je bil Bernard Rabatta.

Predstavniki 
 Anton -Bil je grof, diplomat ter Jožefou sin.
 Poročil se je leta 1618 z grofico Felicito Collaredo Mels
 Imeu je štiri sinove.
 Od leta 1622 je bil kapitanov namestnik v Gradiški, od leta 1632 pa je bil kapitan.
 Jožef-Je bil diplomat in vojak Rabatte.
 Rojen? Ubit je bil 31 decembra 1601.
 Bil je general in komisar praškega cesarskega dvora in svetnik na dvoru.
 Ferdinanda v Gradcu. 25. decembra 1595 je postal vicedom vojvodine Kranjske.

viri 
http://www.sistory.si/publikacije/prenos/?target=pdf&urn=SISTORY:ID:268

Plemiške rodbine